Ekesparre ( Экеспарре) ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Johann Gustav von Ekesparre (1746–1806), baltischer Landespolitiker, Landmarschall
 Eugen von Ekesparre (1845–1917), russischer Offizier und Eisenbahningenieur
 Oskar von Ekesparre (1839–1925), russischer Offizier, Eisenbahningenieur und Politiker, Landmarschall
 Werner von Ekesparre (1919–1998), deutscher Kinderchirurg

 Ekesparre (Adelsgeschlecht)